Фран (Ен) () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен
 Фран (Ду) () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду

Особи
 Фран Монрой

Інше 
 Франський ярус